Эрнст Грэфенберг (; 26 сентября 1881, Аделебзен — 28 октября 1957, Нью-Йорк) — немецкий врач, известный работой по развитию внутриматочной спирали (кольцо Грэфенберга) и исследованиями роли уретры в оргазме. В 1950 году предположил наличие особой эрогенной зоны на передней стенке влагалища, а также представил доклад о жидкости, связанной с этой точкой, и определённо отличающейся от мочи. Джон Д. Перри и  назвали соответствующую эрогенную зону в честь ученого — G-точка.. Позже её существование как отдельного органа было опровергнуто многими научными исследованиями. После смерти Грэфенберга внутриматочная спираль стала всемирно известна как способ планирования семьи.

Биография 

Окончил медицинский факультет и получил докторскую степень в Мюнхене. Проводил исследования по офтальмологии, позже стал специализироваться на проблеме беременности в гинекологии.

Грэфенберг отстаивал теории противозачаточных средств, в частности, он предложил внутриматочную спираль /IDS/, которая действовала 5 лет.

В 1933 году Грэфенберг лишился всех постов в университете из-за своего еврейского происхождения, а в 1937 году его арестовали. В 1940 году Международное общество сексологии собрало деньги и выкупило его из концлагеря, после чего Грэфенберг смог уехать в США.

В 1950 году в США вышла его брошюра «The Role of Urethra in Female Orgasm», где он описал точку Грэфенберга.

Примечания 

Персоналии:История еврейского народа
Медики Германии
Гинекологи Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии